Абдалла́х (, ʿAbd Allāh, ) — арабське чоловіче особове ім'я чи прізвище. Походить від слів абд (слуга, раб) і Аллах (Бог). Означає «раб Божий, слуга Аллаха». Схоже за семантикою арабське ім'я — Абд аль-Малік. Вимова імені різниться залежно від регіону. У Єгипті — Абдалла ([ʕɑbˈdɑllɑ]), у турецькій — Абдулла ([abduɫˈɫa]). Також — Абд Аллах (Abd Allah), Абдалла (Abdala), Абдала (Abdala), Абдул (Abdul), Габдулла (Gabdulla) тощо.

Особи 
 Абдаллах аль-Галіб — султан Марокко (1557—1574).
 Абдалла Ісмаїл Сабрі (1923–2006) — єгипетський економіст
 Абдаллах Абдереман Ахмед (1919–1989) — президент Коморських островів
 Абдаллах ібн ас-Саїд Мухаммед Туршайн (1846 (1843) — 1899)  — Махдістський халіф
 Абдаллах Ібн-Мухаммед (IX — X ст.) — емір Кордови
 Абдаллах ібн аз-Зубейр (624—692) — політичний діяч Арабського халіфату

Див. також 
 Абдулла (прізвище)
 Абдула (прізвище)

Арабські імена
Чоловічі імена
Арабські прізвища